Skara Brae peut désigner :

 Skara Brae, un site archéologique situé sur la côte occidentale de l'île principale des Orcades (archipel situé au nord de l'Écosse) ;
 Skara Brae, un groupe de musique irlandaise traditionnelle.